Francja:
 Châtelard – gmina w regionie Limousin

Inne:
 Châtelard – pałac w Szwajcarii

Zobacz też:
 Le Châtelard